Sciadotenia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Sciadotenia ingår i familjen Menispermaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ranunkelordningen
Sciadotenia